

Cinéma 
 Lip Service est un film pornographique de 1996 de Brad Armstrong  avec Jenna Jameson, Jill Kelly, Nici Sterling, Serenity, Rebecca Lord et .
 Lip Service est un film de 2000 de Gail O'Grady et Kari Wuhrer.
 Lip Service est une série télévisée produite par la BBC en 2010 (saison 1) et en 2012 (saison 2).
 Lip Service est un film pornographique de 2010 de Quasarman avec Julia Ann, Zoey Holloway, Dyanna Lauren, Francesca Le, Raylene, RayVeness, Carolyn Reese, India Summer et Tanya Tate.

Musique 
 Lip Service est une chanson de 1992 de Wet Wet Wet.